Straßenübergang steht für 
 Grenzübergang für den Straßenverkehr, siehe Grenzübergang
 eine Maßnahme für die Überquerbarkeit von Fahrbahn für Fußgänger, die Querungsanlage